Arquivo - em inglês, file
File (Unix)
 Philae (sonda espacial)
Ou ainda:
Filé

Desambiguação